A lista abaixo contém os principais títulos da história do Sporting Clube de Braga no futebol, incluindo a categoria profissional e escalões de formação. Também constam na lista os principais títulos obtido pelo clube no atletismo, natação e voleibol.

Futebol

Sénior

Internacionais 
  Vice-Campeão da Liga Europa: 2010-2011.
Vencedor da Taça Intertoto:  2008-2009.

Nacionais 

  Vice-Campeão Nacional de Futebol: 2009-2010.
  Vencedor da Taça de Portugal: 1965-1966, 2015-2016, 2020-2021
  Taça da Liga (2): 2012-2013 e 2019-2020
  Vencedor da Taça da FPF: 1976-1977.
  Campeão Nacional da 2ª Divisão: 1946-1947, 1963-1964
  Vice-Campeão da Taça Ribeiro dos Reis: 1970-1971

Oficiosos
 Trofeo Luis Otero: 2004
 Taça do Minho: 2012
 Torneio do Guadiana: 2013

Formação

Nacionais
  Campeão Nacional de Juniores: 1976-1977, 2013-2014
  Campeão Nacional de Juvenis: 1650-1651

Futebol de Praia

Nacionais
  Campeão Nacional: 2013, 2014, 2015

Internacionais
 Taça Europeia: 3º lugar

Futsal

 Taça de Portugal de Futsal: Finalista 2006–07 e 2012–13

Atletismo

Feminino
 Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993
 Taça dos Clubes Campeões Europeus em Estrada: 1986, 1987, 1990, 1991, 1992 e 1993
 Campeão Nacional de Corta-Mato: 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1999  e 2001
 Campeão Nacional de Estrada: 1989, 1991, 1997, 1998, 1999 e 2000

Natação

Masculino
 Campeão Nacional de Clubes da 2ª Divisão: 1995-1996, 2006-2007

Feminino
 Campeão Nacional de Clubes da 1ª Divisão: 1992-1993, 1995-1996, 1996-1997
 Campeão Nacional de Clubes da 2ª Divisão: 1990-1991
 Campeão Nacional de Clubes da 3ª Divisão: 1989-1990

Voleibol

Feminino
Vice-Campeão Nacional de Voleibol da 2ª Divisão: 2007/08
Finalista Taça de Portugal de Voleibol: 2009/10

Braga
Titulos Sporting Clube Braga
Titulos Sporting Clube Braga